Карине́ Суре́новна Даниеля́н (; ) — армянский политический, общественный и государственный деятель.

 1953—1964 — училась и окончила среднюю школу с отличием.
 1964—1970 — отделение биофизики Ереванского государственного университета.
 1971—1974 — вела научно-исследовательскую работу в сфере биохимии/биофизики, в 1975 — успешно защитила кандидатскую диссертацию.
 С 1974 — работала в АН младшим научным сотрудником.
 С 1976 — начала преподавать курс «Охрана окружающей среды» на биологическом факультете Ереванского государственного университета.
 С 1980 — перешла на работу в научный совет по проблемам биосферы при президиуме АН в качестве учёного секретаря.
 С 1985 — приглашена на работу в НИИ по научно-технической информации при правительстве Армянской ССР, в качестве руководителя отдела, снабжающего научно-технической информацией руководство республики.
 С 1988 — стала одной из основателей общенационального экологического движения, участвовала также в женском движении в качестве члена президиума республиканского совета женщин и президиума лиги армянских женщин.
 С 1990 — избрана первым заместителем мэра Еревана по экологическому и здравоохранному комплексу.
 1991—1994 — была министром охраны природы Армении.
 С 1994 — перешла на преподавательскую работу в Ереванский государственный университет.
 С 1995 — начала сотрудничать с разными международными организациями (UNDP, UNEP, USAID, ЕС, WB, OSCE, SIDA, REC и др.) в качестве национального эксперта по экологии и устойчивому развитию.
 Январь 1996 — создала НПО — Ассоциацию «За устойчивое человеческое развитие».
 С 1997 — стала представлять Армению на международной арене в качестве руководителя НПО.
 Автор 260 научных статей, соавтор и редактор более 30 книг, в том числе национальных докладов по экологии и устойчивому развитию.

Другие данные 
 Профессор ЕГУ и академик международной академии экологии.
 Член координационного совета правительства Армении по PRSP (представитель от экологических НПО).
 Член совета попечителей фонда по лесовосстановлению при премьер-министре Армении.
 Член совета по предотвращению незаконных вырубок лес при премьер-министре Армении.
 Член совета при министре охраны природы по проблемам озера Севан.
 Член градостроительного совета при мэре г. Ереван.
 Член совета экспертов при Орхус-центре ОБСЕ и министерства охраны природы Армении.
 Независимый эксперт парламента Армении.
 Национальный эксперт UNDP.
 Член совета экспертов при омбудсмене Армении.
 Почётный гражданин Еревана (2014).

Примечания

Ссылки 

Министры Армении
Биохимики Армении
Биохимики СССР
Выпускники Ереванского государственного университета
Преподаватели Ереванского государственного университета
Почётные граждане Еревана